Ollinsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ollinsaaret (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Ollinsaaret (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar